Коковцев — фамилия. Известные носители:
 Коковцев, Дмитрий Иванович (1887—1918) — русский поэт. 
 Коковцев, Матвей Григорьевич (1745—1793) — русский военно-морской деятель, разведчик, «первый русский африканист», писатель.
 Коковцев, Савва Григорьевич (?—?) — капитан 1-го ранга, участник Чесменского морского сражения.

См. также 
 Коковцов
 Коковцовы